Brauerei-Museum steht für:

 Brauerei-Museum Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Brauerei-Museum Felsenkeller in der Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen